Predsjednik Nambije je šef parlamentarne države Namibije. Izabire iz Narodne skupštine (National Assembly), te on imenuje premijera na mjesto šefa vlade.

Popis predsjednika

Vanjske poveznice 
 http://www.op.gov.na/ Službena stranica
 Izbori u Namibiji

 
Namibijski predsjednici